Гран-при Ефа Схеренса () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в начале сентября в бельгийской городе Лёвен. Названа в честь семикратного трекового чемпиона мира в спринте Ефа Схеренса. В 1972 и 1988 годах проводилась среди любителей. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1. C 2016 года является одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гран-при Ефа Схеренса на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour